

События 
 Консулы: Аппий Клавдий Пульхр (патриций) и Гай Норбан Флакк (плебей); консулы-суффекты: Луций Корнелий Лентул (патриций) и Луций Марций Филипп (плебей); проконсулы: Гай Орконий, сын Гая (в Ахайе), Марк Кокцей Нерва (в Азии) и Публий Вентидий Басс (в Сирии).
 1 января — Началась Испанская эра, по распоряжению Октавиана Августа.
 Флот Октавиана выплыл из Тарента в Регий, затем поплыл на север. Помпей настиг его у Схиллея и прижал к берегу. Ночью подошли корабли Менодора. На следующий день разразилась буря. Помпей укрылся в Мессане, а оставшаяся часть флота Октавиана была уничтожена.
 17 января — свадьба Октавиана и Ливии Друзиллы, дочери Ливия Друза и бывшей жены Тиберия Клавдия Нерона, которого Октавиан принудил к разводу.
 Октавиан получает титул «императора».
 Марк Випсаний Агриппа по приказу Октавиана успешно подавил восстание вдоль Рейна, основав в тех краях каструм Убиорум ().
 Марк Антоний, Октавиан Август и Лепид подписали договор в Таренте (33 до н. э.?), продлив второй триумвират до 33 года до н. э.
 Парфянское вторжение в римскую Сирию. В битве при Гандаре римляне Вентидия Басса побеждают парфян. Погиб царевич Пакор. Граница между Парфией и Римом на Евфрате восстановлена.

Родились 
 Нерон Клавдий Друз Германик (14 января), впоследствии усыновлённый Гаем Юлием Цезарем Октавианом Августом
 Антиох I Теос Коммагенский, царь Коммагены

Скончались 
 Ород II, правитель Парфии

См. также

Примечания